Pettersson kan som auktorsförkortning betyda:

 Bengt Pettersson
 Börge Pettersson
 Bror Johan Pettersson

Robotskapade auktorsförkortningar